L'Épée de Légende () est une série de livres-jeux créés par Dave Morris et Oliver Johnson ( Knight Books). Ils ont été édités en France par Gallimard dans la collection Folio Junior Un livre dont vous êtes le héros, entre 1987 et 1988.

Les aventures se déroulent dans Légende, l'univers du jeu de rôle Les Terres de Légende. La série se compose de cinq livres :
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Voir aussi

Lien externe 

 
 
http://www.la-taverne-des-aventuriers.com/f73-l-epee-de-legende

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros